Kohtla kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kohtla, en by i Toila kommun i landskapet Ida-Virumaa, 
 Kohtla jõgi, en å i landskapet Ida-Virumaa, 
 Kohtla-Järve, en stad i landskapet Ida-Virumaa
 Kohtla-Nõmme, en köping i Toila kommun i landskapet Ida-Virumaa

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn
Robotskapade Estlandförgreningar